Эмари:
 Эмари — аэродром в Эстонии.
 Эмари — посёлок в Эстонии.